Dugès ist der ursprünglich aus Frankreich stammende Familienname von:

 Marie Dugès (geb. Jonet) (1730–1797), französische Oberhebamme und Ausbildungsleiterin
 Marie-Louise Dugés, verehelichte Marie-Louise Lachapelle (1769–1821), Tochter von Marie Dugès, französische Oberhebamme und Ausbildungsleiterin
 Antoine Louis Dugès (1797–1838), Neffe von Marie-Louise Lachapelle, französischer Arzt und Naturforscher 
 Alfredo Dugès (geb. Alfred Auguste Delzescauts-Dugès) (1826–1910), Sohn von Antoine Louis Dugès, mexikanischer Zoologe
 Eugenio Dugès (geb. Eugène Romain Delzescauts-Dugès) (1835–1895), Sohn von Antoine Louis Dugès, mexikanischer Entomologe